Groterjan ist eine Bezeichnung für:

 Johann Christoph Groterjan († 1909), deutscher Unternehmer und Malzbierbrauer
 Groterjan-Brauerei (Milastraße), Gebäudeensemble in Berlin-Prenzlauer Berg
 Villa Groterjan, 1905 errichtete Jugendstilvilla in Berlin-Prenzlauer Berg
 Malzbierbrauerei Groterjan in der Prinzenallee in Berlin-Gesundbrunnen